L'edizione 2015 della Nigerian Professional Football League ha visto la vittoria finale dell'Enyimba, che si è aggiudicato il titolo per la 7ª volta nella sua storia.

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2015
Campionato nigeriano di calcio